Segovia – città della Spagna, capoluogo della provincia omonima nella Comunità Autonoma di Castiglia e León
Segovia –  comune della Colombia nel dipartimento di Antioquia;
Segovia –  vecchia denominazione del fiume Coco, che scorre fra l'Honduras ed il Nicaragua
Andrés Segovia –  (1893-1987), chitarrista spagnolo
Tomás Segovia –  (1927-2011), scrittore, poeta e saggista nato in Spagna ed emigrato in Messico